

Geografia

Austria 
 Auerbach – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Auerbach – frazione di Sankt Lorenzen am Wechsel, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania

Comuni 
 Auerbach – comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Auerbach – comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Auerbach in der Oberpfalz – città nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Auerbach, ufficialmente Auerbach/Vogtland – città nel circondario del Vogtland (Sassonia)
 Circondario di Auerbach – circondario soppresso con capoluogo Auerbach/Vogtland

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Auerbach – quartiere di Bensheim, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Auerbach – ex comune ora frazione di Colmberg, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Auerbach – ex comune ora frazione di Horgau, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Auerbach – ex comune ora frazione di Karlsbad, comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Auerbach – frazione di Zachenberg, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Auerbach – ex comune ora quartiere di Zwickau, città nel circondario di Zwickau (Sassonia)

Russia 
 Auerbach – antico nome tedesco di Okunëvo, località nel Černjachovskij rajon (Kaliningrad)

Persone 
 Berthold Auerbach (1812 - 1882) – poeta e scrittore tedesco
 Dan Auerbach (1979) – chitarrista e cantante statunitense
 Erich Auerbach (1892 - 1957) – filologo tedesco
 Ellen Auerbach (1906 - 2004) – fotografa tedesca
 Frank Auerbach (1931) – pittore tedesco naturalizzato britannico
 Isaac Auerbach (1921 – 1992) – ingegnere e informatico statunitense
 Johann Gottfried Auerbach (1697 - 1753) – pittore e incisore austriaco
 Leopold Auerbach (1828 – 1897) – anatomista e patologo tedesco
 Rachel Auerbach (1903-1976) – scrittrice, giornalista e storica polacca 
 Red Auerbach (1917-2006) – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Valerija L'vovna Auėrbach (1973) – compositrice e pianista russa

Pagine correlate 
 Auersbach